Cresswell ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Cresswell (Northumberland), ein Dorf in England
 Cresswell (Staffordshire), ein Dorf in England
 Cresswell (Derbyshire), Ort der Creswell Gorge
 Cresswell (Fluss), ein Fluss in Pembrokeshire Wales 

Cresswell ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Cresswell (* 1989), englischer Fußballspieler
 Helen Cresswell (1934–2005), britische Bestseller-Autorin
 Kenny Cresswell (* 1958), neuseeländischer Fußballspieler
 Lyell Cresswell (1944–2022), neuseeländischer Komponist
 Max Cresswell (* 1939), neuseeländischer Logiker und Philosoph
 Luke Cresswell (* 1963), britischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmkomponist